Hard Cash – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Hard Cash – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Edison Company
Hard Cash – film del 1921 diretto da Edwin J. Collins
Hard Cash – film del 2002 diretto da Predrag Antonijevic